Müller-Westernhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Müller-Westernhagen (1918–1963), deutscher Schauspieler und Vater von Marius Müller-Westernhagen
 Marius Müller-Westernhagen (* 1948), deutscher Musiker und Schauspieler, Sohn von Hans Müller-Westernhagen
 Sarah Müller-Westernhagen (* 1985), britische Popsängerin; Tochter von Marius Müller-Westernhagen, siehe Mimi (Sängerin)

Siehe auch:
 Westernhagen